La Coupe de France de basket-ball 2014-2015 est la  de la Coupe de France, également dénommée Trophée Robert Busnel, en hommage à Robert Busnel, basketteur international français décédé en 1991. Elle oppose 54 équipes professionnelles et amatrices françaises sous forme d'un tournoi à élimination directe et se déroule de septembre 2014 à mai 2015. La finale a lieu le  à la Halle Georges-Carpentier dans le cadre des Finales 2015 des Coupes de France, organisées chaque année par la FFBB.

Strasbourg remporte pour la première fois la compétition en dominant Le Portel (Pro B) en finale, 87 à 74. Les Alsaciens succèdent à la JSF Nanterre et remportent leur second trophée de la saison après avoir gagné la Leaders Cup en février. Le joueur Louis Campbell est désigné MVP de la finale.

Calendrier

Tableau 

La finale se déroule le dimanche  à la Halle Georges-Carpentier à Paris.

Le tirage au sort des  de finale a été effectué au siège de la Fédération Française de Basketball, au Havre, par Jérôme Leroy, le footballeur du Havre AC, le 20 octobre.

Bilan par divisions

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Pro A 2014-2015
 Championnat de Pro B 2014-2015
 Championnat de Nationale masculine 1 2014-2015
 Leaders Cup 2015

Lien externe 
  Le site de la FFBB

2014-2015
Basket-ball M
Saison 2014-2015 de basket-ball en France